Лаквеарий — специализация древнеримского гладиатора вооружённого лассо (поздняя разновидность ретиария).
 Лаквеарий — в архитектуре Древнего Рима — мастер наборных (кессонных) потолков. Лакуны — квадратные углубления в наборном потолке, аналогичные древнегреческим калимматиям, или кессонам.